Locher steht für:
 Locher, Bürohilfsmittel
 Locheisen, Stanzwerkzeug
 Locher, früheres Berufsbild, siehe Lochkarte
 Locher (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Locher ist der Name folgender Unternehmen:
 Locher & Cie, Schweizer Bauunternehmen
 Brauerei Locher, Schweizer Bierbrauerei

Siehe auch:

 Locherer
 Lochner